Stati Uniti d'America
 Pine River – township della Contea di Gratiot, Michigan
 Pine River – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Pine River – città della Contea di Lincoln, Wisconsin